Военный секретарь Индийского министерства () — воинская должность в министерстве по делам Индии, существовавшая в 1809—1947 годах.

Военные секретари Индийского министерства (1840—1947)

Ссылки 
 
 

Военная история Великобритании
Вооружённые силы Британской Индии